Les termes  Pee Wee, Pee-Wee et Pioui peuvent se référer à :

Personnalités 

  (1959–2002), arbitre américain dans la discipline de la lutte ;
 Pee Wee Crayton, de son vrai nom Connie Curtis Crayton (1914–1985), guitariste de style "blues" et chanteur américain de blues ;
 Alfred Ellis (dit "Pee Wee") (1941–2021), saxophoniste, compositeur et arrangeur américain ;
  (1913–1981), trompettiste de jazz américain ;
  (c. 1881 – 1957), joueur de football américain universitaire et entraîneur ;
 Donald Henry Gaskins (1933–1991), tueur américain en série ;
  (né en 1984), combattant américain en arts martiaux ;
  (1907–1979), tromboniste de jazz américain, chanteur et leader du groupe ;
 Pee Wee King (1914–2000), compositeur, instrumentiste et chef d'orchestre américain de musique country ; il est particulièrement connu comme compositeur de la chanson The Tennessee Waltz ;
 , ancien joueur de basket de rue ;
  (1928–2009), saxophoniste américain de jazz de style Rica ;
 Pee Wee Reese (1918–1999), joueur de baseball reconnu au "Hall of Fame" (français: Temple de la renommée) ;
 Charles Ellsworth Russell, dit "Pee Wee" (1906–1969), clarinettiste américain de jazz ;
 , dit "Pee Wee" (né en 1988), chanteur mexicain-américain et acteur ; il a été chanteur dans le groupe Kumbia Kings et chanteur principal de Kumbia All Starz ;
 Shannon Johnson (né en 1974), ex-joueuse américaine dans l'Association nationale de Basketball () ;
  (1902–1981), joueur dans la Ligue majeure de baseball () ;
  (né 1941), pilote américain retraité des séries de la coupe "NASCAR Winston" ;
 Leon Whittaker dit "Pee Wee" (1906–1993), musicien afro-américain.

Personnages de fiction 
 , personnage dans plusieurs séries de livres de garçon par Percy Keese Fitzhugh et une bande dessinée ;
 Pee-wee Herman, personnage comique créé et interprété par le comédien américain Paul Reubens. Il est surtout connu pour ses séries télévisées des années 1980 ;
 Edward "Pee Wee" Morris, rôle dans la trilogie de films Porky's ;
 Pirlouit (prononcé "Pee-Wee"), un personnage de la série de bande dessinée Johan et Pirlouit et la série TV animée Les Schtroumpfs.

Oiseaux 
 Gralline pie (anglais : ), aussi connu comme le « peewee ».
 Vanneau huppé (anglais : ) ou vanneau (), un pluvier européen.
 Les moucherolles du genre Contopus, oiseaux chanteurs, appelés  en anglais.
 Peewee d'Amazonie ou Piauhau hurleur Lipaugus vociferans.

Sports et jeux 
 Peewee, un niveau de hockey sur glace pour les .
 Peewee, un niveau de  pour les âges 14 et plus.
 Pee Wee, les ligues de jeunes de football américain.
 Peawee, jeu de billes (anglais: ) de petite taille.
 Pee-wee, variante américaine du gillidanda, jeu originaire du sous-continent indien et proche du cricket.

Toponymes

Canada 
 Lac Pee-Wee, un plan d'eau du territoire non organisé du Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 48° 53' 50" Nord; 70° 25' 30" Ouest ;
 Lac Pioui (jadis désigné "Lac Pee Wee"), situé dans le territoire non organisé du Lac-au-Brochet, dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 48° 36' 01" Nord; 69° 33' 54" Ouest ;
 Lac Wee, plan d'eau situé dans la municipalité de Nominingue, dans la MRC de Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 46° 19' 39" Nord; 75° 06' 00" Ouest ;
 Petit Lac Wee, plan d'eau situé dans la municipalité de Nominingue, dans la MRC de Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 46° 19' 46" Nord; 75° 05' 42" Ouest ;
 La Pee-Wee, un lieu-dit situé dans la zone de l'embouchure de la rivière Tawachiche, dans la municipalité de Lac-aux-Sables (près de la limite de la municipalité de Sainte-Thècle), dans la municipalité régionale de comté de Mékinac, dans la région administrative de la Mauricie, au Québec, au Canada. L'usage du terme "Pee-Wee" pour cette zone signifie "un petit bout de rang" ;
 Premier lac Pioui (jadis désigné "Lac Pee Wee"), situé dans la municipalité de Rivière-à-Pierre, dans la MRC de Portneuf, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 46° 54' 45" Nord; 72° 07' 44" Ouest ;
 Deuxième lac Pioui (jadis désigné "Lac Pee Wee"), situé dans la ville de Portneuf, dans la MRC de Portneuf, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 46° 54' 18" Nord; 72° 07' 57" Ouest ;
 Troisième lac Pioui (jadis désigné "Lac Pee Wee"), situé dans la ville de Portneuf, dans la MRC de Portneuf, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 46° 53' 55" Nord; 72° 08' 06" Ouest.

États-Unis 
 , une petite communauté des États-Unis, en Virginie-Occidentale ;
 Lac Pee Wee, un lac de la Californie ;
 Pointe Pee Wee, une pointe de la Virginie-Occidentale.

Musique 
 , groupe pop de style punk indonésien.

Cinéma 

 Pee-Wee Big Adventure () est un film américain, le premier long métrage réalisé par Tim Burton et sorti en 1985. Le film conte l'histoire de Pee-Wee Herman à la recherche dans tout le pays de sa bicyclette volée ;
 Big Top Pee-Wee est un film américain réalisé par Randal Kleiser, sortie en 1988.

Autres 
 Pee Wee (chariot), un petit chariot équipé d'un bras qui peut monter et descendre la caméra. Il est apparu en 1980.

Voir aussi 
 
 Piwi+